|}

Die Bahnstrecke Sicignano degli Alburni–Lagonegro ist eine eingleisige nicht elektrifizierte Bahnstrecke in Italien, die die Regionen Kampanien und Basilicata miteinander verbindet. Seit Jahren findet kein regulärer Verkehr auf der Strecke mehr statt.

Geschichte 
Die Geschichte der Bahnstrecke ist eng mit dem Bau der Bahnstrecke Tirrenica Meridionale verbunden. 1879 wurde festgelegt, dass der Bau einer Eisenbahnverbindung zwischen Battipaglia und Reggio Calabria einerseits durch das Vallo di Diano und andererseits durch den Cilento über Vallo della Lucania erfolgen sollte. Der Bau der Strecke durch das Vallo di Diano begann sehr langsam und war aufgrund der schwierigen Verhältnisse sehr mühsam. Der erste Teil der Strecke bis Sala Consilina wurde am 30. Dezember 1886 eröffnet. Mit der Streckenfreigabe bis Lagonegro im Mai 1892 wurde der weitere Bau der Strecke eingestellt.

In den 1970er Jahren wurde die Strecke mehrfach von Erdrutschen bedroht. Aufgrund der zunehmenden Baufälligkeit wurde der Zugverkehr schließlich 1987 eingestellt und durch eine Buslinie ersetzt. Die Strecke blieb allerdings formell aktiv. 2012 wurde die Anschlussweiche bei Sicignano degli Alburni entfernt und die Strecke somit vom restlichen Netz getrennt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Basilikata
Bahnstrecke in Kampanien